Wuping bezeichnet:

 Wuping (武平县), Kreis der Stadt Longyan in der chinesischen Provinz Fujian
 Wuping (Fengdu) (武平镇), Großgemeinde im Kreis Fengdu in der chinesischen Stadt Chongqing
 Wuping (Jingxi) (武平乡), Gemeinde der Stadt Jingxi im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China
 Wuping (Zhugqu) (武坪乡), Gemeinde im Kreis Zhugqu in der chinesischen Provinz Gansu